une banque portugaise : Banco Comercial Portugues
 des clubs de football brésiliens :
 Comercial (Registro)
 Comercial (Ribeirão Preto)
 Comercial (São Paulo)